Justin Lita Moba est un homme politique de la République démocratique du Congo, nommé par le gouverneur André Kimbuta le 7 août 2017 ministre provincial des Mines, du Tourisme, de la Culture, des Arts et de l'Artisanat.

Notes et références 

Ministre des Mines de la république démocratique du Congo
Ministre du Tourisme de la république démocratique du Congo
Ministre de la Culture de la république démocratique du Congo